Владимир Владимирович Миха́йлов (1902—1980) — советский металлург. Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился 20 сентября (3 октября) 1902 года в Глазове (ныне Удмуртия).

Окончил УПИ (1924). В 1924—1958 годах работал там же: ассистент, доцент, заведующий лабораторией, профессор, заведующий кафедрой «Металлургия чугуна» (1932—1950).

 1929—1940 заведующий лабораторией доменного производства Уральского института металлов.
 1938—1950 заведующий лабораторией металлургических процессов, в 1950—1954 директор Института химии и металлургии УФАН СССР.
 1958—1963 заместитель директора Химико-металлургического института АН КазССР
 1963—1964 директор Казахстанского филиала ЦНИИчермета
 1964—1976 профессор-консультант КФ ЦНИИчермета и Химико-металлургического института АН КазССР
 1976—1978 профессор-консультант Института металлургии ЦУНЦ АН СССР (Свердловск).

Доктор технических наук (1946), профессор (1947). Академик АН КазССР (1958).

Разработал технологию выплавки специальных сплавов (доменный феррохром), получивших применение в оборонной промышленности.

Предложил использование плазмы для интенсификации работы доменной печи и существенного снижения расхода кокса при выплавке чугуна.

Умер 12 сентября 1980 года в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1942) — за разработку и внедрение в производство технологического процесса выплавки углеродистого феррохрома в доменных печах
 орден Ленина (1953)
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 медали

Сочинения 
 Изучение восстановимости окислов титана в связи с доменной плавкой высокотитанистых шихт. — Уральская металлургия, 1939.
 Качканарское месторождение титаномагниевых руд. — Москва, 1955.

Источники 
 Михайлов Владимир Владимирович (1902—1980)
 Энциклопедия Урала

Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Металлурги СССР
Доктора технических наук
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Похороненные на Широкореченском кладбище